Barysznikowo () – nazwa toponimów w Rosji

 Barysznikowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Barysznikowo – wieś w obwodzie lipieckim
 Barysznikowo – wieś w obwodzie omskim
 Barysznikowo – wieś w obwodzie penzeńskim

Zobacz także 
 Michaił Barysznikow – tancerz, reżyser, choreograf oraz aktor filmowy i teatralny

Strony ujednoznaczniające